Spampinato ist der Familienname der folgenden Personen:

 Clemente Spampinato (1912–1993), italienische Bildhauerin  
 Giovanni Spampinato (1946–1972), italienischer Investigativjournalist
 Stefania Spampinato (* 1982), italienische Schauspielerin